Velko je ime več naselij:
 Zgornje Veliko
 Spodnje Velko

Glej tudi
 osebno ime Velko (Veljko)